

France 

Homonymie exacte
Saint-Bazile, commune du canton d'Oradour-sur-Vayres, dans le département de la Haute-Vienne ;
Saint-Bazile, ancienne commune du département du Calvados, intégrée à la commune Les Autels-Saint-Bazile depuis 1831.

Homonymies partielles
Les Autels-Saint-Bazile, ancienne commune du canton de Livarot, dans le département du Calvados; devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Livarot-Pays-d'Auge.
Saint-Bazile-de-la-Roche, commune du canton de La Roche-Canillac, dans le département de la Corrèze ;
Saint-Bazile-de-Meyssac, commune du canton de Meyssac, dans le département de la Corrèze.

Voir aussi 
Page d'homonymie Saint-Basile.

Homonymie de toponyme